Csenger beschreibt:

 Csenger, ungarische Stadt
 Kleingebiet Csenger, frühere Verwaltungseinheit in Ungarn
 Kreis Csenger, heutiger Kreis in Ungarn